Жозеф Луи Ипполит Белланже (; 17 января 1800, Париж — 10 апреля 1866, там же) — французский художник-баталист: живописец, иллюстратор, .

Биография 
Жозеф Луи Ипполит Белланже родился 17 января 1800 года в городе Париже. Обучался живописи под руководством Антуана Гро.

Творчество Белланже сложилось под влиянием Наполеоновских войн и начального периода имперской эпохи. Начинал с батальных рисунков и литографий, позже, за исключением нескольких портретов, полностью посвятил себя батальной живописи.

В 1824 году получил медаль второго класса за историческое полотно.

В 1834 награждён орденом Почётного легиона, в 1861 — офицер ордена Почётного легиона.

Лауреат премии Парижской Всемирной выставки 1855 года .

Жозеф Луи Ипполит Белланже умер 10 апреля 1866 года в родном городе.

Автор многочисленных литографий и иллюстраций, в том числе к книге P.-M. Laurent de L`Ardeche «Histoire de Napoleon» («История Наполеона», 1843).

Галерея

Серия «Великая армия»

Литература 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 
 
 Hippolyte Bellangé
 ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «МЕМОРИАЛ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА»

Художники-баталисты Франции
Художники-иллюстраторы Франции
Художники Франции XIX века
Гравёры Франции